El Conejo kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 El Conejo, Guanajuato, 
 El Conejo, Jalisco, 
 El Conejo, Delstaten Mexiko, Amatepec, 
 El Conejo, Michoacán de Ocampo, Tacámbaro, 

Robotskapade Mexikoförgreningar